Hi-Lo, HI-LO oder HiLo steht für:
 Hi-Lo, siehe Poker#Wertungsvarianten
 The Hi-Lo’s, US-amerikanische a-cappella-Vokalgruppe des Jazz und Pop
 Hi-Lili, Hi-Lo, US-amerikanischer Schlager
 Hi-Lo Country, US-amerikanisch-britisches Filmdrama
 HI-LO, Pseudonym von Oliver Heldens
 HiLo, Maschinenfabrik Hiltmann & Lorenz, Aue

Siehe auch:
 Hilo
 HILO